Hermann Scheidemantel ist der Name folgender Personen:

* Hermann Scheidemantel (Hoftischler) (1833–1910), Hoftischler in Weimar (Möbelfabrik Hermann Scheidemantel)
 Hermann Scheidemantel (Autor) (1873–1935), Autor und Übersetzer